Le genre Anas compte une soixantaine d'espèces d'oiseaux aquatiques appelés canards et sarcelles. Ce genre est probablement paraphylétique. Ces espèces disposent d'une barre de couleur iridescente sur la partie extérieure de leurs ailes. Cette barre, appelée miroir, est un bon moyen d'identification.

Situation des populations 

Plusieurs espèces de ce genre sont éteintes comme Anas theodori, Anas marecula et Anas oustaleti. En 2008, deux espèces sont considérées par l'UICN comme en danger critique : Anas laysanensis et Anas nesiotis ; plusieurs comme en danger : Anas bernieri, Anas chlorotis, Anas wyvilliana et Anas melleri ; ou vulnérables : Anas aucklandica, Anas eatoni, Anas formosa et Anas luzonica

Systématique 

La phylogénie de ce genre est l'une des plus confuse parmi les oiseaux. La compréhension de la phylogénie du groupe est rendue difficile du fait de la radiation évolutive au pléistocène tardif, ce qui est récent, et la dissémination importante de ce groupe. En outre l'hybridation joue encore probablement un rôle majeur pour ces espèces dans leur évolution, les hybrides fertiles n'étant pas rares comme c'est le cas pour Anas oustaleti, probablement une forme hybride aujourd'hui disparue.

Les relations entre ces espèces sont difficiles à déterminer et les données basées sur les séquences ADN mitochondrial sont sujettes à caution par ailleurs les séquences d'ADN nucléaire évoluent trop lentement pour permettre de résoudre la phylogénie.

Les études phylogénétiques suggèrent que ce groupe devrait être éclaté en plusieurs genres Mareca, Spatula, Punanetta et Querquedula.

On remarque cependant que les espèces de l'hémisphère sud ont des dimorphismes sexuels moins marqués que celles de l'hémisphère nord.

Tableau des espèces acceptées

Espèces fossiles 

Plusieurs fossiles d'Anas ont été décrits, leurs relations dans le genre étant souvent incertaines :
 Anas velox - Nettion
 Anas isarensis
 Anas sp.
 Anas greeni - Nettion
 Anas ogallalae - Nettion
 Anas pullulans - Punanetta ?
 Anas eppelsheimensis - Nettion
 Anas cheuen - Dafila ?
 Anas bunkeri - Nettion
 Anas pachyscelus
 Anas schneideri

Une espèce nommée Moa-nalo semble être proche de ces espèces

Phylogénie 

Cladogramme basé sur l'analyse de Gonzalez et ses collègues publiée en 2009.

Répartition géographique

Notes et références

Annexes

Liens externes